Icona pop – icona nei media.
Icona Pop – duo musicale
Icona Pop – album dell'omonimo gruppo musicale